Biathlonowy bieg indywidualny  mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 na dystansie 20 km odbył się 11 lutego. Była to pierwsza męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Do biegu zostało zgłoszonych 87 zawodników, wszyscy przystąpili do rywalizacji. 

Tytułu wywalczonego cztery lata wcześniej bronił Norweg Halvard Hanevold, który tym razem zajął piąte miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został jego rodak, 
Ole Einar Bjørndalen, srebrny medal wywalczył Niemiec Frank Luck, a trzecie miejsce zajął Rosjanin Wiktor Majgurow.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
 MEN'S 20 km INDIVIDUAL COMPETITION ANALYSIS 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002